Bend é o terceiro disco do guitarrista brasileiro Faiska.

Todas as faixas são instrumentais e autorais, com ritmos como blues, rock, funk, country, fusion, entre outros.

Faixas
01. Texas.Com (5:01)
02. Beckiana (5:41)	
03. Salsa D’oro (5:45) 
04. Tietê River Blues (7:07)
05. Enforcou a vó com o terço e foi pro rodeio (3:13)
06. New Ballad (8:28)
07. Pilantra (7:37)
08. Chinatown (4:55)

Créditos
Faiska – Guitarra e Baixo
Álvaro Gonçalves – Guitarra e Pedal Steel
Ximba Uchyama – Baixo
Celso Pixinga – Baixo
Cláudio Tchernev – Bateria
Giba Favery – Bateria
Thiago Rabello – Bateria
Luis Rabello – Percussão
Sergio Duarte – Gaita

Ligações externas 
 

Álbuns de 2003
Álbuns de rock instrumental
Álbuns de Faiska